Kunčice naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kunčice (okres Hradec Králové)
 Kunčice nad Labem
 Kunčice pod Ondřejníkem